Харий Мисиньш (; 21 июня 1917 — 9 мая 1984) — советский и латвийский театральный и киноактёр, режиссёр, вокальный исполнитель (тенор). Заслуженный артист Латвийской ССР (1955).

Биография 
Родился 21 июня 1917 года в Риге.

Окончил Булдурскую школу садоводства (1936), театральную школу Латвийского профессионального союза актёров (1939). Учился пению в Латвийской консерватории.

Принимал участие в постановках Народного театра (1941—1942). Актёр Цесисского драматического театра (1942—1943). Актёр и певец Латвийского радиофона (1944).

С 1945 года актёр и режиссёр Рижского театра оперетты. Снимался в кино на Рижской киностудии. Один из самых активных участников записей детских произведений на Латвийском радио.

Трагически погиб 9 мая 1984 года в результате дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе у здания Театра оперетты в Риге.

Театральное творчество 
актёр:
 «В краю голубых озёр» Арвида Жилинского и Элины Залите — Алдис
 «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу — профессор Генри Хиггинс
 «Летучая мышь» Иоганна Штрауса (сына) — Генрих фон Айзенштайн
 «Из подслащённой бутылки» Иманта Калныньша по пьесе Рудольфа Блауманиса — Таукштис

режиссёр:
 1955 — «Сильва» Имре Кальмана
 1971, 1979 — «Trejmeitiņas» А. Вилнера и Г. Рейхерта
 1957, 1984 — «Весёлая вдова» Франца Легара

Фильмография 
  — Рита — Каммерер
  — Сын рыбака — Теодор
  — Чужая в посёлке — Озелкалис
  — Времена землемеров — Ранке
  — Сад с призраком — дедушка

Ссылки 
 

Заслуженные артисты Латвийской ССР